Kolečko může být :

 malé kolo
 kolečko – jednoduchý stavební stroj na přepravu různých materiálů (de facto moderní trakař)
 Wartenbergovo kolečko, označované také jako neurologické kolečko – lékařská pomůcka
 posilovací kolečko nebo cvičební kolečko – pomůcka pro tělesné cvičení (tělocvik)
 vykrajovací kolečko – kuchyňská pomůcka pro přípravu pečiva a cukroví
 Kolečko – autorská píseň Jana Budaře 
 v přeneseném významu také někdy hovorové označení pro okruh, kroužek apod.
 zrnkovací kolečko – drobný pracovní nástroj

 příjmení osob
 Jakub Kolečko – česko-rakouský lékař
 Petr Kolečko – český dramatik
 Zdena Kolečková

Související články 
 šestikolečko – cyklistická součástka, sdružené ozubené kolečko

Reference 

Česká příjmení